Здесь представлен список почти всех стран мира по государственному долгу в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).

Список стран 
Для сравнения государственного долга различных стран надо учитывать, что экономика каждой страны уникальна, как по величине, так и по способу ведения. Для более объективного сравнения государственная задолженность сравнивается с валовым внутренним продуктом (ВВП).

Пример: В 2015 году государственный долг Японии составлял около 250 % от ВВП. Это означает, что для полного погашения государственного долга, всё население страны должно работать в течение 2,5 лет, полностью отказавшись от использования ВВП в других целях, например как собственное потребление. В действительности в течение этого периода возникнет новая задолженность, так как полный отказ от собственного потребления невозможен. С другой стороны, Япония является, наряду с Китаем, самым крупным кредитором США. И при взаиморасчёте, положение Японии может оказаться лучше, чем США.

В таблице приведены значения государственного долга без учёта неттинга встречных обязательств со стороны других государств по отношению к ВВП страны. В таблице не учитываются обязательства государств по пенсионному страхованию, медицинскому страхованию, здравоохранения и другие виды финансирования. В том числе и скрытая задолженность. Все данные взяты из базы данных Международного валютного фонда (МВФ) за 12 апреля 2017 года. В обзор входят 186 стран.

См. также 
 Список стран по будущему государственному долгу в процентах от ВВП

Примечания 

Экономические сравнения стран
Государственный долг по странам